Ífit (fill d'Èurit)
 Ífit (fill de Nàubol)